La gara di nuoto degli 200 metri stile libero maschili dei campionati mondiali di nuoto 2007 è stata disputata il 26 e 27 marzo presso la Rod Laver Arena di Melbourne.

Accreditati alla partenza 119 atleti.

La competizione è stata vinta dal nuotatore statunitense Michael Phelps, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente all'olandese Pieter van den Hoogenband e al sudcoreano Park Tae-hwan.

Podio

Programma

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti.

Durante l'evento è stato migliorato il seguente record:

Risultati

Batterie 
I migliori 16 tempi accedono alle semifinali

Semifinali 
I migliori 8 tempi accedono alla finale

Finale

Collegamenti esterni
   
   
   
   

Stile libero 200 M